Playlist (letteralmente "elenco di riproduzione", in inglese), può significare anche:

Musica 
 Playlist – album di Babyface del 2008
 Playlist – album di Loretta Goggi del 2016
 Playlist – album di Cristiano Malgioglio del 2016
 Playlist – album de I Gatti di Vicolo Miracoli del 2016
 Playlist – album di Ivan Cattaneo del 2016
 Playlist – album di Cochi e Renato del 2016
 Playlist – album di Faust'O del 2016
 Playlist – album di Salmo del 2018
 Playlist: The Very Best of Steve Perry – album di Steve Perry del 2009
 Playlist: The Very Best of Backstreet Boys – album dei Backstreet Boys del 2010
 Playlist: The Very Best of Mariah Carey – album di Mariah Carey del 2010